Соната:
 Соната — жанр инструментальной музыки.
 Соната — фильм 2018 года.
 Сонатная форма — музыкальная форма.
 «Соната» — торговая марка радиоприёмников Ленинградского завода «Радиоприбор».
 «Соната» — торговая марка магнитофонов Великолукского радиозавода.
 Hyundai Sonata — автомобиль.
 Sonata Arctica — финская англоязычная пауэр-метал группа.
 Зимняя соната — южнокорейская телевизионная драма.
 Sonata — клиент для Music Player Daemon.